Deep Shadows and Brilliant Highlights - третій студійний альбом фінляндського гурту HIM, який вийшов 26 березня 2001 року.

Оригінальний трекліст

Посилання
Альбом на офіційному сайті гурту

Музичні альбоми 1997
Альбоми альтернативного металу
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми